Борислав Глигоровић (Требиње, 26. април 1928 — Београд, 22. септембар 2010) био је југословенски и српски редитељ, глумац и сценариста.

Филмографија

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Драги Антоан ТВ филм || /
|-
| 1973. || Бомбардовање Њу Хејвна ТВ филм || /
|-
| 1973. || Женидба носача Самуела ТВ филм || /
|-
| 1973. || Суђење Бертолду Брехту ТВ филм || /
|-
| 1976. || Човек буна ТВ документарни филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Коштана ТВ филм || /
|-
| 1985. || Коштана ТВ филм || /
|}

Глумац 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || Живот је наш || Пуриша
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Сви на море || /
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Драги Антоан ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 
 Изложба о редитељу Бориславу Григоровићу („Политика”, 28. децембар 2021) 

Рођени 1928.
Умрли 2010.
Југословенски редитељи
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Требињци
Српски редитељи из Босне и Херцеговине
Српски телевизијски редитељи